Волгодо́новський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Аршалинського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Волгодоновка.

Населення — 1557 осіб (2009; 1574 в 1999, 1871 у 1989).

Із частини території сільського округу був утворений Арнасайський сільський округ. 2013 року було ліквідоване село Береке.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Аршалинського району